У́лица Скорохо́дова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Скороходова — улица в Липецке.
 Улица Скороходова — прежнее (1923—1991) название Большой Монетной улицы в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Скороходова — прежнее название Кузнецкой улицы в Николаеве Николаевской области.